gemeente in het Franse departement Tarn (regio Occitanie): Virac (Tarn)
 gemeente in de Filipijnse provincie Catanduanes op het gelijknamige eiland: Virac (Catanduanes)
 Ventspils International Radio Astronomy Centre, de Radiotelescoop van Ventspils